Флаг Октя́брьского сельского поселения — упрощённое наименование флага нескольких сельских поселений России:

 Волгоградская область
 Флаг Октябрьского сельского поселения — флаг Октябрьского сельского поселения Ольховского муниципального района.
 Флаг Октябрьского сельского поселения — флаг Октябрьского сельского поселения Михайловского муниципального района.

 Краснодарский край
 Флаг Октябрьского сельского поселения — флаг муниципального образования Октябрьское сельское поселение Красноармейского района.
 Флаг Октябрьского сельского поселения — флаг муниципального образования Октябрьское сельское поселение Крыловского района.
 Флаг Октябрьского сельского поселения — флаг муниципального образования Октябрьское сельское поселение Курганинского района.
 Флаг Октябрьского сельского поселения — флаг муниципального образования Октябрьское сельское поселение Туапсинского района.

 Чувашская Республика
 Флаг Октябрьского сельского поселения — флаг муниципального образования Октябрьское сельское поселение Мариинско-Посадского района.